Italiens Grand Prix 2014 (officielle navn: Formula 1 Gran Premio d'Italia 2014) var et Formel 1-løb som blev kørt 7. september 2014 på Autodromo Nazionale di Monza i Italien. Det var det trettende løb i Formel 1-sæsonen 2014 og 84. gang at Italiens Grand Prix blev arrangeret. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, med hans teamkollega Nico Rosberg på andenpladsen. På tredjepladsen kom Felipe Massa i en Williams.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Daniil Kvjat kvalificerede sig til en ellevteplads, men fik en gridstraf på ti placeringer for at have brugt sin sjette motor for sæsonen.
  - Kevin Magnussen kom i mål på syvendepladsen, men fik en tidsstraf på 5 sekunder for at have presset Valtteri Bottas af banen.
  - Esteban Gutiérrez kom i mål på nittendepladsen, men fik en tidsstraf på 5 sekunder for at have forårsaget en kollision.
  - Marcus Ericsson startede fra pit lane for at have ignoreret gult flag under kvalifikationen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
2014